Лос Тахос има више значења:

 Лос Тахос (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Тахос (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Тахос (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Тахос (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Тахос (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику